Отряд самоубийц: Альбом () и Отряд самоубийц: Оригинальная музыка к фильму () — являются музыкой к фильму «Отряд самоубийц». Atlantic Records выпустили альбом Suicide Squad: The Album 5 августа 2016 года. WaterTower Music выпустили альбом Suicide Squad: Original Motion Picture Score 8 августа 2016 года. Цифровое издание Suicide Squad: Original Motion Picture Score содержит восемь бонус-треков. Оно получило смешанные отзывы критиков, но коллекционное издание Suicide Squad: The Album было номинировано на премию Грэмми за лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком к фильму, телевидению или другому визуальному представления на церемонии 2017 года. Он получил награду Kids' Choice Awards 2017 за любимый саундтрек.

Suicide Squad: The Album

Трек лист

Коллекционное издание

Чарты

Suicide Squad: Original Motion Picture Score

Трек лист

Физическое издание

Цифровое издание

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Отряд самоубийц (серия фильмов)
Саундтреки 2016 года
Саундтреки Расширенной вселенной DC
Харли Квинн вне комиксов